Robert Liston ist der Name folgender Personen:

* Robert Liston (Minister) (1730–1796), schottischer Minister
 Robert Liston (Diplomat) (1742–1836), schottischer Diplomat
 Robert Liston (1794–1847), britischer Chirurg